Weste steht für:

 Weste, ein ärmelloses Kleidungsstück
 Strickjacke, ein Kleidungsstück aus Wolle
 Weste (Niedersachsen), Gemeinde in der Lüneburger Heide im Landkreis Uelzen, Niedersachsen

Weste ist der Familienname von:
 Anton Weste (* 1979) deutscher Roman- und Spieleautor
 Karl Weste (1847–1925), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 West (Begriffsklärung)
 Westen (Begriffsklärung)